Storch oder Störche steht für:
 Störche (Ciconiidae), Vogelfamilie aus der Ordnung der Schreitvögel, siehe dort für weitere Storcharten
 Storch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Storch (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie
 Storch (Wappentier), Wappentier in der Heraldik
 Storch (Fessel), mittelalterliche Fessel
 Storch, deutsches Flugzeug, siehe Fieseler Fi 156
 Storch, junges Mädchen im Namibia-Deutsch, siehe Deutsche Sprache in Namibia #Einige typisch namibisch-deutsche Wörter
 Storch & Schöneberg, Grube im Siegerland
 Storch-Ciret, Unternehmensgruppe
 Haus zum Storch, Gebäude in Frankfurt am Main
 Lippisch Storch, deutsche Flugzeuge
 Störche – Abenteuer im Anflug, Computeranimationsfilm (2016)
 Die Störche, Spitzname von Holstein Kiel, Sportverein

Storch ist der Name folgender Orte:
 Storch (Eitorf), untergegangener Ortsteil von Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

STORCH steht als Abkürzung für:
 STORCH, Infektionsdiagnostik in der Geburtsmedizin

Siehe auch:

STORCH